Die Abkürzung EOD steht für:

 Electric Organ Discharge, die Entladung der elektrischen Organe von Lebewesen, siehe Elektrische Orientierung
 End of Discussion, Ende der Diskussion, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#E
 End of Day, das Ende des Handelstags an angloamerikanischen Finanzmärkten
 Explosive Ordnance Disposal, international verwendete Bezeichnung für Kampfmittelbeseitigung
 Earth Overshoot Day

Die Abkürzung EoD steht für:

 eBooks on Demand, ein kostenpflichtiger Dokumentlieferdienst elektronischer Kopien
 Eve of Destruction, eine Modifikation des Computerspiels Battlefield 1942, siehe Battlefield 1942#Mods

Abkürzung